Salina, explotació per a obtenir sal marina
 Illa de Salina, una de les illes Eòlies, al nord de Sicília
 ses Salines, o les Salines, municipi mallorquí
 Salines, les Salines o les Salines d'Elda, municipi valencià (Alt Vinalopó)
 les Salines (Maçanet de Cabrenys), muntanya i nucli de població del municipi de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà)
 les Salines de la Trinitat, salines al delta de l'Ebre, al municipi de Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
 les Salines de Santa Pola, parc natural del País Valencià, als municipis de Santa Pola i Elx (Baix Vinalopó)
 Salines Reials d'Arc-et-Senans, salines del Franc Comtat, prop de Besançon, declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco
 Cap de les Salines, cap de l'extrem sud de l'illa de Menorca
 Parc Natural de ses Salines, espai natural protegit a les illes d'Eivissa i Formentera
 Platja de ses Salines, o platja de Migjorn, platja del sud de l'Illa d'Eivissa, dins el municipi de Sant Josep de sa Talaia i del parc natural homònim
 Serra de les Salines, serra entre l'Alt Empordà i el Vallespir
 Serra de Salines, serra que forma la frontera natural entre el nord de la regió de Múrcia i distintes localitats valencianes de l'Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà